Wright City kan syfta på:

 Wright City, Missouri
 Wright City, Oklahoma